Bridgette B (Barcelona, 15 de outubro de 1983) é uma atriz pornográfica espanhola.

Biografia 
Nascida em 1983 em Barcelona, na Espanha, e sendo criada na cidade, ela foi para os Estados Unidos após ter frequentado um internato católico em Barcelona. Sua mudança para Los Angeles acabou despertando sua paixão pela carreira pornô. Ela escolheu seu nome artístico em referência a Brigitte Bardot, a quem tem admiração. Frequentou a universidade em Ohio onde se formou bacharel em ciências em merchandising de moda.

Entrou para a indústria de filmes pornográficos em 2007, aos 24 anos de idade. Gravou sua primeira cena para a Vivid Entertainment, e antes de sua carreira adulta, foi dançarina exótica por alguns anos. Durante sua carreira, já foi conhecida como "Spanish Doll of Porn".

Prêmios

Filmografia parcial

Ligações externas 

 
 

Atores pornográficos da Espanha
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Naturais de Barcelona